Lissa kan syfta på:

 Lissa (djur) – en kräftdjurssläkte

Geografi

Albanien 

 Lissa – en stad, se Lezha

Kroatien 

 Vis (stad), ort, Dalmatien, Grad Vis,

Se även
 Lissa – en ö i Kroatien, se Vis (ö)

Polen 

 Leszno (Polnisch Lissa) Storpolens vojvodskap, 
 Lasów, ort, Nedre Schlesiens vojvodskap, Powiat zgorzelecki, 
 Deutsch Lissa – en ort i Polen, vilken 1928 inkorporerades i nuvarande staden Wrocław, se Leśnica

Robotskapade Kroatienförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar